Gizab (stad), hoofdstad van
Gizab (district), Afghanistan